Mei kan syfta på:

Mei (dinosaurie) – ett förhistoriskt djur som funnits i Kina
 Mei (konkubin) (1835–1890), en manchuisk adelskvinna 
Mei, Baoji – ett härad i Shaanxi-provinsen i Kina
Mei, Meizhou – ett härad i Guangdong-provinsen
Mei – det kinesiska namnet på Ume (frukt)
Mei – en huvudperson från Min granne Totoro

WP:Projekt Kina